La ragazza nella nebbia – romanzo di Donato Carrisi 
 La ragazza nella nebbia – film del 2017 di Donato Carrisi 
 La ragazza nella nebbia (La niebla y la doncella) – film del 2017 di Andrés M. Koppel